Glavica je lahko:
 glavica, suhi plod
 Glavica, Bosiljevo (Hrvaška)
 Glavica, Pakrac (Hrvaška)
 Glavica, Paraćin (Srbija)